Matthew Perry puede referirse a:

 Matthew Perry, actor estadounidense.
 Matthew C. Perry, oficial naval y naturalista estadounidense.